Ocenebra barbarensis är en snäckart som först beskrevs av William More Gabb 1865.  Ocenebra barbarensis ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
barbarensis